Бидер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бидер, Ойген (1897—1952) — немецкий музыковед.
 Бидер, Герман (род. 1941) — австрийский языковед.